ТТЮ — многозначная аббревиатура:
 ТТЮ — ТТЮ (Таллин), женская волейбольная команда
 ТТЮ — ТТЮ (Тарту), мужская баскетбольная команда

См. также 
  — аббревиатура латиницей